Озолотепек има више значења:

 Озолотепек (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Озолотепек (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику